Naturalismo pode referir-se a:
 Escola literária e artística entendida como uma radicalização do Realismo.
 Concepção científica e filosófica do universo segundo a qual todos os fenômenos observáveis dão-se em acordo com leis regulares e universais. 
 Naturalismo metodológico, oriundo das evidências empíricas conhecidas, notoriamente entranhado no método científico na definição de ciência em sua acepção moderna.